Burbage é o nome de diversos lugares:

 Burbage (Derbyshire)
 Burbage (Leicestershire)
 Burbage (Wiltshire)

Ele também pode se referir a:

 Richard Burbage, o ator na companhia de teatro de William Shakespeare
 Cuthbert Burbage, o irmão mais velho de Richard Burbage

Desambiguação